Wunderlich é um sobrenome e pode referir-se a:
 Friedrich "Fritz" Karl Otto Wunderlich (1930 — 1966), um tenor alemão
 Heinz Wunderlich (1919, Leipzig), um organista alemão e compositor
 Klaus Wunderlich (1931, Chemnitz — 1997, Engen), um organista alemão
 Pia Wunderlich (1975, Schwarzenau), uma futebolista alemã
 Tina Wunderlich (1977, Bad Berleburg), uma futebolista alemã

Wunderlich refere-se ainda a:
 20347 Wunderlich, um asteróide da cintura principal
 Wunderlichia, um género botânico pertencente à família Asteraceae

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguação